O Campeonato Carioca de Basquete de 1991 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Fase de Classificação

Fase Final

Semi-Final

Final

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 Bastidores de Olaria vs. Botafogo

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1991
Basquetebol de 1991 no Brasil